Auguste Magdalene von Hessen-Darmstadt (* 6. März 1657 in Darmstadt; † 1. September 1674 ebenda) war eine deutsche Adlige und Dichterin.

Leben 
Auguste Magdalene war eine Tochter des Landgrafen Ludwig VI. von Hessen-Darmstadt (1630–1678) aus dessen Ehe mit Maria Elisabeth (1634–1665), Tochter des Herzogs Friedrich III. von Schleswig-Holstein-Gottorf.

Wie ihr Vater und ihre Schwester Magdalene Sibylle betätigte sie sich schriftstellerisch. Sie brachte die Psalmen Davids in deutsche Verse und verfasste den Gedichtband Die Thür zur deutschen Poesie. Sie starb erst 17-jährig und ist in der Stadtkirche Darmstadt beigesetzt.

Vorfahren 

Anmerkung: Aufgrund von interfamiliären Heiraten sind Johann Georg I. von Sachsen und seine Frau Magdalena Sibylle gleich zweifache Ur-Großeltern von Auguste Magdalene von Hessen-Darmstadt.

Literatur 
Gustav Friedrich Klemm: Die Frauen S. 281
Georg Gottfried Gervinus: Geschichte der poetischen National-literatur der Deutschen S. 280

Familienmitglied des Hauses Hessen (Linie Darmstadt)
Geboren 1657
Gestorben 1674
Frau